Батаков - русская фамилия.

Известные носители:
 Батаков, Василий Иванович (1703—1746) — кораблестроитель XVIII века, корабельный мастер, построил 14 кораблей и фрегатов.
 Батаков, Николай Николаевич (род. 1949) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2013).
 Батаков, Филипп Максимович (1910—1962) — полный кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.